Список видов рода Sphecodes. Данный список включает около 300 видов одного из крупнейших родов пчёл Sphecodes (семейство Halictidae).

A-D

E-J

K-M 
 Sphecodes kaisensis Tsuneki, 1983
 Sphecodes kamafuse Tsuneki, 1983
 Sphecodes kershawi Perkins, 1921
 Sphecodes kincaidii Cockerell, 1898
 Sphecodes kisukei Tsuneki, 1983
 Sphecodes kitamius Tsuneki, 1983
 Sphecodes knetschi Cockerell, 1898
 Sphecodes koikensis Tsuneki, 1983
 Sphecodes kristenseni Meyer, 1919
 Sphecodes laetus Meyer, 1922
 Sphecodes lasimensis Blüthgen, 1927
 Sphecodes laticaudatus Tsuneki, 1983
 Sphecodes latifrons Cockerell, 1919
 Sphecodes lautipennis Cockerell, 1908
 Sphecodes levicinctus Cockerell, 1936
 Sphecodes levis Lovell & Cockerell, 1907
 Sphecodes libericus Cockerell, 1936
 Sphecodes longuloides Blüthgen, 1923
 Sphecodes longulus Hagens, 1882
 Sphecodes lunaris Vachal, 1904
 Sphecodes luteiventris Friese, 1925
 Sphecodes macswaini Michener, 1954
 Sphecodes maetai Tsuneki, 1984
 Sphecodes magnipunctatus (Cockerell, 1946)
 Sphecodes majalis Pérez, 1903
 Sphecodes malayensis Blüthgen, 1927
 Sphecodes manchurianus Strand & Yasumatsu, 1938
 Sphecodes mandibularis Cresson, 1872
 Sphecodes manni Cockerell, 1913
 Sphecodes manskii (Rayment, 1935)
 Sphecodes marcellinoi Nobile & Turrisi, 2004
 Sphecodes marginatus Hagens, 1882
 Sphecodes maruyamanus Tsuneki, 1983
 Sphecodes melanopus Schrottky, 1906
 Sphecodes mendocinus Jörgensen, 1912
 Sphecodes metanotiaeus Sichel, 1865
 Sphecodes metathoracicus Sichel, 1865
 Sphecodes mexicanorum Cockerell, 1919
 Sphecodes millsi Cockerell, 1919
 Sphecodes minarum Schrottky, 1910
 Sphecodes miniatus Hagens, 1882
 Sphecodes minor Robertson, 1898
 Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802)
 Sphecodes montanus Smith, 1879
 Sphecodes murotai Tsuneki, 1983
 Sphecodes mutillaeformis Schrottky, 1906
 Sphecodes mutsu Tsuneki, 1983
 Sphecodes mutsuoides Tsuneki, 1984

N-O 
 Sphecodes nambui Tsuneki, 1983
 Sphecodes natalensis Friese, 1925
 Sphecodes niger Hagens, 1874
 Sphecodes nigeriae Blüthgen, 1928
 Sphecodes nigricans Timberlake, 1940
 Sphecodes nigricorpus Mitchell, 1956
 Sphecodes nigritus Ashmead, 1900
 Sphecodes nippon Meyer, 1922
 Sphecodes nipponicus Yasumatsu & Hirashima, 1951
 Sphecodes nitidissimus Cockerell, 1910
 Sphecodes niveatus Meyer, 1925
 Sphecodes niveipennis Meyer, 1925
 Sphecodes nomioidis Pesenko, 1979
 Sphecodes nyassanus Strand, 1911
 Sphecodes ohdeyamanus Tsuneki, 1984
 Sphecodes ohtsukius Tsuneki, 1984
 Sphecodes okuyetsu Tsuneki, 1983
 Sphecodes olivieri Lepeletier, 1825
 Sphecodes olympicus Cockerell, 1904
 Sphecodes oneili Cameron, 1905
 Sphecodes oriundus Vachal, 1903

P-Q 
 Sphecodes pallitarsis Vachal, 1909
 Sphecodes paraguayensis Schrottky, 1906
 Sphecodes paraplesius Lovell, 1911
 Sphecodes patagonicus Schrottky, 1906
 Sphecodes patruelis Cockerell, 1913
 Sphecodes pecosensis Cockerell, 1904
 Sphecodes pectoralis Morawitz, 1876
 Sphecodes pellucidus Smith, 1845
 Sphecodes perlustrans Cockerell, 1898
 Sphecodes perplexus Nurse, 1903
 Sphecodes persimilis Lovell & Cockerell, 1907
 Sphecodes peruensis Meyer, 1925
 Sphecodes pieli Cockerell, 1931
 Sphecodes pilosulus Smith, 1879
 Sphecodes pimpinellae Robertson, 1900
 Sphecodes pinguiculus Pérez, 1903
 Sphecodes politulus Cockerell, 1937
 Sphecodes profugus Cockerell, 1910
 Sphecodes propinquus Blüthgen, 1928
 Sphecodes prosphorus Lovell & Cockerell, 1907
 Sphecodes prostygius Mitchell, 1960
 Sphecodes pseudocrassus Blüthgen, 1924
 Sphecodes pseudofasciatus Blüthgen, 1925
 Sphecodes pulsatillae Cockerell, 1906
 Sphecodes punctatus Sichel, 1865
 Sphecodes puncticeps Thomson, 1870
 Sphecodes puncticollis Sichel, 1865
 Sphecodes punctiscutum Eardley & R. P. Urban, 2006
 Sphecodes pusillus Cockerell, 1937
 Sphecodes pycnanthemi Robertson, 1897
 Sphecodes quadrimaculatus Blüthgen, 1928
 Sphecodes quellensis Blüthgen, 1927

R-S 
 Sphecodes ralunensis Friese, 1909
 Sphecodes ranunculi Robertson, 1897
 Sphecodes redivivus Blüthgen, 1927
 Sphecodes reticulatus Thomson, 1870
 Sphecodes rhois (Cockerell, 1904)
 Sphecodes rikuchu Tsuneki, 1983
 Sphecodes rohweri Cockerell, 1907
 Sphecodes rotundiceps Cockerell, 1919
 Sphecodes rubicundus Hagens, 1875
 Sphecodes rudiusculus (Benoist, 1964)
 Sphecodes rufichelis Strand, 1912
 Sphecodes ruficrus (Erichson, 1835)
 Sphecodes rufiscapis Vachal, 1909
 Sphecodes rufithorax Morawitz, 1876
 Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798)
 Sphecodes rufoantennatus Benoist, 1950
 Sphecodes rugulosus Sichel, 1865
 Sphecodes samarensis Blüthgen, 1927
 Sphecodes sapporensis Tsuneki, 1983
 Sphecodes sauteri Meyer, 1925
 Sphecodes saxicolus Warncke, 1992
 Sphecodes scabricollis Wesmael, 1835
 Sphecodes schenckii Hagens, 1882
 Sphecodes schoanus Blüthgen, 1928
 Sphecodes scrobiculatus Pauly & Brooks, 2001
 Sphecodes semicoloratus (Cockerell, 1897)
 Sphecodes senegalensis Sichel, 1865
 Sphecodes shawi Lovell, 1911
 Sphecodes shillongensis Blüthgen, 1927
 Sphecodes shirozui Tsuneki, 1983
 Sphecodes sikkimensis Blüthgen, 1927
 Sphecodes silvicola Tsuneki, 1983
 Sphecodes simillimus Smith, 1873
 Sphecodes simlaellus Blüthgen, 1927
 Sphecodes smilacinae Robertson, 1897
 Sphecodes solidaginis Cockerell, 1937
 Sphecodes solonis Graenicher, 1911
 Sphecodes sophiae Cockerell, 1898
 Sphecodes spinulosus Hagens, 1875
 Sphecodes strandi Meyer, 1920
 Sphecodes stygius Robertson, 1893
 Sphecodes subconfertus Sichel, 1865
 Sphecodes sudai Tsuneki, 1983
 Sphecodes sulcatulus Cockerell, 1906
 Sphecodes sulcifera Tsuneki, 1983

T-U

V-Z

См.также 
 Список видов рода Camponotus

Литература 
 Michener, C.D. (2007) The bees of the world, second edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 953 pp.

Ссылки 
 Список видов рода Sphecodes на www.biolib.cz

Списки таксонов перепончатокрылых